Le Championnat d'Angleterre de hockey sur glace est l'appellation abrégée de nombreuses compétitions se déroulant de façon intermittente depuis 1898. L'histoire sur hockey sur glace au Royaume-Uni est en effet entrecoupée par des périodes d'unifications au sein du Championnat du Royaume-Uni et de séparations des ligues anglaises et écossaises.

Championnats 
 English Club Championship (1898-1930) 
 English League (1931-1936) 
 English National League (1936-1954)
 Southern League (1970-1978)
 English Premier Ice Hockey League (1997-2017)

hockey